Abhängigkeit steht für:

 Abhängigkeit (Medizin), Sucht
 Abhängigkeit einer Sache von einer anderen, siehe Dependenz

Siehe auch:
 Datenabhängigkeit (Informatik)

 abhängige und unabhängige Variable (Einfluss- und Zielgröße)
 Hörigkeit (Psychologie)
 Unabhängigkeit (Begriffsklärung)